Schlechtbach ist ein Ortsname:
 Schlechtbach (Rudersberg), Gemeindeteil von Rudersberg im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, früher selbständige Gemeinde; mit unter anderen den Orten
 Mittelschlechtbach, (Alt-)Gemeindeteil
 Oberschlechtbach, (Alt-)Gemeindeteil
 Unterschlechtbach, Dorf
 Schlechtbach (Gschwend), Weiler der Gemeinde Gschwend im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schlechtbach (Schopfheim), Weiler des Stadtteils Gersbach der Stadt Schopfheim im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Schlechtbach ist ein Gewässername:
 Schlechtbach (Rot), rechter Zufluss der Gschwender Rot durch Birkenlohe, Gemeinde Ruppertshofen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg